Groenveld (Noord-Holland), een dorp in de gemeente Schagen
 Groenveld (Venlo), een wijk in Venlo